Goiá pode se referir a:

 Goiá, compositor, cantor e apresentador brasileiro.
 Goiá, indivíduo de tribo que habitava o Planalto Central do Brasil.
 Goiá (Goiânia), bairro

Ver também
 Goiás

Desambiguação